Hugh Duffy – giocatore di baseball statunitense 
Hugh Duffy – sceneggiatore